John Radcliff ist der Name folgender Personen:

 John Radcliff, französischer Politiker, Bürgermeister von Bordeaux, siehe Jean Radcliff 
* John Radcliff (Baseballspieler) (1848–1911), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 John Radcliffe